Marie Bartoszewski (1912-2001), bibliothécaire et botaniste française ;
 Władysław Bartoszewski (1922-2015), historien et homme politique polonais.